Zoaga peut désigner :
 Zoaga, un département et une commune rurale de la province du Boulgou, situé dans la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Zoaga, le village chef-lieu de ce département ;
 Zoaga-Peulh, un village de ce département ;
 Zoaga-Yarcé, un village de ce département ;
 Bougré Dé Zoaga, un village de ce département ;
 Bourma Dé Zoaga, un village de ce département ;
 Zoaga, un village du département et la commune rurale de Yargatenga, situé dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso.